Szilágyi ist der Familienname folgender Personen:

 Áron Szilágyi (* 1990), ungarischer Fechter
 Gyula Szilágyi (1923–2001), ungarischer Fußballspieler
 Ilona Szilágyi († 1497), ungarische Adelige
 Iosif Papp-Szilágyi (1813–1873), rumänischer Priester, Bischof von Großwardein

 János Szilágyi (1907–1988), ungarischer Provinzialrömischer Archäologe
 János György Szilágyi (1918–2016), ungarischer Klassischer Archäologe
 Jenő Szilágyi (1910–1992), ungarischer Leichtahhlet
 Károly Szilágyi (* 1943), rumänischer Sänger (Bariton)
 Lilla von Szilágyi, Geburtsname von Lilla von Bulyovsky (1833–1909), ungarisch-österreichische Schauspielerin und Tänzerin
 Mihály Szilágyi († 1461), ungarischer Adliger

 Réka Szilágyi (* 1996), ungarische Speerwerferin
 Viktor Szilágyi (* 1978), österreichischer Handballer

Siehe auch:
 Szilágy
 Silaghi